Florina (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Florina (departement); een Grieks departement